Иракская Премьер-лига (دوري النخبة العراقي) — высший футбольный турнир в Ираке. Была основана в 1974 году, контролируется Футбольной федерацией Ирака. В турнире принимают участие 16 команд. Команда, занявшая первое место, получают право сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов АФК. Второе место получает право сыграть в групповой стадии Кубка АФК. Последние 2 команды вылетают в 1 дивизион.

История 
До 1974 года иракская лига включала в себя только багдадские команды и называлась «Лигой институтов».

Первый сезон чемпионата Ирака стартовал в 1964 году. До 1974 года лига включала в себя только багдадские команды. В течение начального периода в лиге доминировал клуб «Аш-Шорта», выигравший более половины из первых 11 сезонов.

Чемпионы

Ссылки 
 RSSSF
 Goalzz
 FIFA